Коротке́вич () — прізвище.

 Короткевич Володимир Семенович (1930—1984) — білоруський письменник, поет, драматург, творець білоруського історичного роману.
 Короткевич Галина Петрівна (1921—2021) — радянська і російська актриса театру і кіно, блокадниця. Народна артистка РРФСР з 1974 року.
 Короткевич Денис Олександрович ( 1990) — білоруський хокеїст.
 Короткевич Марія Петрівна (1928—2009) — українська радянська скульпторка.
 Короткевич Михайло Олексійович (1879—1942) — український учений у галузі машинобудування, член-кореспондент АН УРСР з 1939 року.
 Короткевич Олена Леонідівна (1929—1988) — українська палеонтолог і теріолог, доктор біологічних наук.
 Короткевич Тетяна Миколаївна ( 1977) — білоруський психолог, громадський і політичний діяч, кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2015 році.

Українські прізвища
Білоруські прізвища